Satzung steht für:

 Satzung (öffentliches Recht), eine von öffentlich-rechtlichen Körperschaften gesetzte Rechtsnorm
 Satzung (Privatrecht), das Organisationsstatut einer privatrechtlichen Körperschaft
 Satzung (Marienberg), Ortsteil von Marienberg, Sachsen

Siehe auch: